Зайцев Евгений Николаевич:
 Зайцев, Евгений Николаевич (род. 1971) — российский футболист.
 Зайцев, Евгений Николаевич (род. 1965) — советский боксёр.